Szent Péter esernyője Mikszáth Kálmán regénye
 Szent Péter esernyője 1917-ben készült némafilm
 Szent Péter esernyője 1935-ben készült fekete-fehér film
 Szent Péter esernyője 1958-ban készült magyar-csehszlovák film